District Dobele, een voormalig district in het zuidwesten van Letland
 Dobele (stad), de hoofdplaats van het Letse district Dobele
 Dobeles novads, de gemeente Dobele